Waldbrunn (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Waldbrunn (Odenwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Waldbrunn (Westerwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen